Alexander Trocchi – scrittore scozzese
 Cecilia Gatto Trocchi – antropologa, accademica e scrittrice italiana
 Tito Trocchi – arcivescovo cattolico italiano
 Valerio Trocchi – politico italiano